Tempio del Sole – tempio di Pechino (Cina)
 Tempio del sole di Konarak – tempio di Konark (India)
 Tempio del Sole – tempio Modhera, India
 Tempio del Sole – antico tempio di Roma (Italia)
 Tempio del Sole – tempio dell'Isla del Sol (Perù)
 Tempio solare – stile di tempio dell'antico Egitto